FFC kan syfta på:

 FFC – en fackliga centralorganisationen för 21 fackförbund i Finland, se Finlands Fackförbunds Centralorganisation
 FFC – ett logistikupplägg, se Food fulfillment center